Schädlich steht für:

 zu Schaden führend, sich nachteilig auswirkend

Schädlich oder Schaedlich ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schädlich (1883–1933), Mundartdichter des westlichen Erzgebirges
 Christian Schädlich (* 1922), deutscher Architekturwissenschaftler
 Ernst Schädlich (1884–1949), deutscher Politiker (SPD)
 Gerd Schädlich (1952–2022), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Gerhard Schädlich, deutscher Fußballspieler
 Gottfried Schädlich (1917–2007), deutscher Offizier und Schriftsteller
 Hans Joachim Schädlich (* 1935), deutscher Schriftsteller
 Johannes Schaedlich (* 1957), deutscher Jazzmusiker
 Karlheinz Schädlich (1931–2007), deutscher Historiker
 Lucas Schädlich (* 1988), deutscher Radsporttrainer und Radsportler
 Manfred Schädlich (1926–2005), Begründer vom CharitéCentrum Anästhesiologie und Intensivmedizin
 Paul Schädlich (1885–1946), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Stefan Schädlich (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Susanne Schädlich (* 1965), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin
 Walter Schädlich (1922–2016), deutscher Sportlehrer und Handballnationalspieler

Siehe auch:

 Schedlich